Софи Мэри-Лиз Даван (; 19 мая 1963, Бордо, Франция) — французская актриса, журналистка и телеведущая.

Биография 
Родилась 19 мая 1963 года в Бордо. Пьер Даван — отец, орнитолог, профессор биологии и научный сотрудник Института морской биологии в Аркашоне, один из основателей Общества изучения, охраны и развития природы на Юго-Западе) и ; мать (умерла от рака в 1983-м) также академик, при жизни была исследователем в области клеточной биологии и руководителем НЦНИ.

В 1985 году поступила в колледж при Институте журналистики в Бордо. В 1987 году она устроилась на работу в телекомпанию Antenne 2, где до 2006 года вела выпуски прогноза погоды и обзор прессы. В 1990 году стала соведущей в телеигре Ключи от форта Байяр, получив всеобщую известность. В 1992 году была вынуждена оставить телешоу, перейдя в новую приключенческую телеигру Тайны Ксапатана. В том же году она была назначена на должность ответственной за выпуски прогноза погоды на Antenne 2. В качестве актрисы снялась в 16 работах в кино.

Личная жизнь 
Была замужем за журналистом и ведущем . От этого брака у неё двое детей: сын Николя (1993 года) и дочь Валентин (1995 года). Пара рассталась в начале 2012 года.

С марта 2012 по сентябрь 2013 годы состояла в отношениях с академиком и писателем Эриком Орсенна.

Фильмография 
 Un chapeau de paille d’Italie (ТВ, 2016)
 L’Hôtel du Libre-Echange (ТВ, 2015) — La dame
 Trois contes merveilleux (ТВ, 2007) — La marraine (segment 'Cendrillon')
 Trois jeunes filles nues (ТВ, 2006)
 Un fil à la patte (ТВ, 2005) — Nini Galant

Камео 
 Привет, земляне (Salut les Terriens; сериал, 2006 — …)
 Великий журнал Канала+ (Le grand journal de Canal+; сериал, 2004 — …)
 20h10 pétantes (сериал, 2003 — …)
 Мы испробовали все (On a tout essayé; сериал, 2000 — …)
 Нельзя угодить всем (On ne peut pas plaire à tout le monde; сериал, 2000 — …)
 Все говорят (Tout le monde en parle; сериал, 1998—2006)
 Самое большое кабаре в мире (Le plus grand cabaret du monde; сериал, 1998 — …)
 Скорей бы воскресенье (Vivement dimanche prochain; сериал, 1998 — …)
 Да здравствует воскресенье (Vivement dimanche; сериал, 1998 — …)

Телепередачи и телешоу 
 Прогноз погоды (1987—2006)
 Приключения поездки (Aventures Voyages, телешоу, 1989)
 Ключи от форта Байяр (телешоу, 1990-) — ведущая (1990—1992)
 ; телешоу, 1992) — ведущая

Литература 
Софи Даван — автор 6 книг по различным отраслям знаний.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография в журнале Gala.
 Подробная биография на официальном сайте телеигры Ключи от форта Байяр.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Бордо
Журналистки по алфавиту
Телеведущие по алфавиту
Журналистки Франции
Телеведущие Франции
Форт Боярд (телеигра)
Ведущие «Форта Боярд»